Il singolare dell'AAPT Championships 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Dominik Hrbatý ha battuto in finale Michaël Llodra 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Wayne Ferreira (primo turno)
  Vince Spadea (quarti)
  Arnaud Clément (secondo turno)
  Robby Ginepri (primo turno)

 Taylor Dent (semifinali) 
 Jarkko Nieminen (semifinali) 
 Alberto Martín (secondo turno) 
 Nicolás Lapentti (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AAPT Championships 2004
ATP Tour 2004